John Suckling kan syfta på:

* John Suckling (1569–1627), engelsk politiker
 John Suckling (1609–1642), engelsk poet